Antonio Sabatelli, in arte Saba Telli (1922-2001) – pittore, ceramista e scultore italiano
 Gaetano Sabatelli (1820-1893) – pittore italiano, figlio del pittore Luigi
 Giuseppe Sabatelli (1813-1843) – pittore e accademico italiano
 Luca Sabatelli (1936) – costumista e scenografo italiano
 Luigi Sabatelli (1772-1850) – pittore, incisore e docente italiano, padre del pittore Gaetano
 Walter Sabatelli (1925-1997) – pittore italiano